Леонид Афанасьев:
 Афанасьев, Леонид Александрович (1932—2002) — советский и казахстанский микробиолог.
 Афанасьев, Леонид Викторович (1921—1995) — советский композитор.
 Афанасьев, Леонид Леонидович (1912—1982) — советский хозяйственный деятель и спортивный функционер, ректор МАДИ.
 Афанасьев, Леонид Митрофанович (1889—1971) — советский художник.
 Афанасьев, Леонид Николаевич (1864—1920) — русский поэт.